La temporada de huracanes en el Atlántico de 1996 fue el período anual de la formación de los ciclones tropicales. Se inició oficialmente el 1 de junio de 1996, y duró hasta el 30 de noviembre de 1996. Estas fechas convencionalmente delimitan el período de cada año cuando la mayoría de ciclones tropicales se forman en la cuenca atlántica.

Esta temporada fue muy activa. Se formaron un total de 13 tormentas, nueve de ellas alcanzaron la condición de huracán, y seis se convirtieron en grandes huracanes. Las tormentas notables de la temporada fueron Bertha, César, Fran, y Hortense. El huracán Bertha causó de moderados a fuertes daños en Carolina del Norte, las Islas Vírgenes, y Puerto Rico de principios a mediados de julio. El huracán César mató al menos a 51 personas en el norte de América del Sur y América Central. El huracán Fran causó un daño estimado de $3200 millones, principalmente en Carolina del Norte. El huracán Hortense causó gran cantidad de daños debidos a las inundaciones en Puerto Rico y la República Dominicana antes de dirigirse al norte y el tocar Nueva Escocia.


Actividad de la Temporada 

La temporada de 1996 produjo trece tormentas, por encima de la media. Comenzó con la Arthur que se formó el 19 de junio y golpeó en Carolina del Norte. El mes de julio trajo al Huracán Bertha y al Huracán César, Bertha golpeó el mismo lugar que Arthur y César, matando a 51 personas. Agosto fue un mes de alta actividad con Dolly, Edouard, Fran, y Gustav todos formados durante este mes. Edouard, Fran, Gustav duraron hasta el mes de septiembre.

La actividad fue elevada en septiembre, con cinco de las trece tormentas en el mes, Edouard, Fran, Gustav, Hortense, e Isidoro. Hortense golpeó a la República Dominicana causando $127 millones en daños. Octubre trajo una cantidad moderada de actividad como Isidore, Josephine, Kyle y Lili. Kyle fue una débil tormenta que llegó a tierra cerca de Nicaragua. Lili duró 15 días (13 tropicales), alcanzando la categoría 3, y llegó a tierra en Cuba. Noviembre fue un mes tranquilo con solo el Huracán Marco formado. Marco nunca llegó a tierra, pero mató a ocho personas.

Los nombres César, Fran y Hortense se retiraron ese año.

Tormentas 

Cronología de la actividad tropical del Atlántico en 1996 en la temporada de huracanes
</div>

Tormenta Tropical Arthur 

Arthur se formó como una depresión tropical sobre Gran Bahama el 19 de junio. La tormenta se movió al norte y alcanzó fuerza de tormenta tropical, y llegó a tierra cerca de Cabo Lookout, Carolina del Norte el 20 de junio. Arthur se dirigió al este y volvió al océano Atlántico. Se debilitó a una depresión tropical, se convirtió en extra tropical, y fue absorbida por otro sistema, el 23 de junio. Arthur fue una mínima tormenta tropical, y no se informó de daños importantes.

Huracán Bertha 

Un huracán tipo cabo verde muy temprano en la temporada se convirtió en depresión tropical Bertha en el Atlántico central el 5 de julio. Bertha viajó hacia el oeste, y alcanzó fuerza de huracán el 8 de julio, cuando se acercó a las Islas de Sotavento. Pasó por Antigua y Barbuda más tarde en el día como una tormenta de categoría 1 y, a continuación, pasó a través de muchas de las otras Islas de Sotavento. Su recorrido se desplazó más al norte, y Bertha pasó lo suficientemente lejos de Puerto Rico para que solo vientos de fuerza de tormenta tropical se registraran allí.

Pasó justo al este de las Bahamas, y, a su vez continuó su lento giro, alcanzando la categoría 3 al norte de La Española, pero se debilitó a categoría 1 poco después. Se mueve entonces más lento que antes recurvando al noreste, tocando tierra cerca de Wrightsville Playa, Carolina del Norte el 12 de julio como un huracán categoría 2 con vientos de  y una presión de 975 milibares. Se debilitó a tormenta tropical, y viajó hasta la costa oriental de los Estados Unidos. Bertha finalmente se trasladó a Nuevo Brunswick el 14 de julio, y fue declarado extratropical.

Hubo muchas muertes asociadas indirectamente con Bertha, pero pocos fueron causados directamente por la tormenta. Los daños a los Estados Unidos y sus posesiones se estimaron en 270 millones de dólares. Las estimaciones de los daños en otras zonas afectadas no están disponibles.

Huracán César 

El huracán César se formó frente a las costas de Venezuela, cerca de Curazao, el 25 de julio. Viajó al oeste, y tocó tierra cerca de Bluefields, Nicaragua el 28 de julio, con César en la categoría 1 de fuerza. Un debilitado César se trasladaron al océano Pacífico, donde fue rebautizado como el huracán Douglas. El huracán anterior en golpear Nicaragua fue el huracán Joan en 1988, también hizo la transición a un huracán del Pacífico.

Hubo 51 muertes causadas por César, 26 de los cuales se encontraban en Costa Rica. La mayoría de las muertes se debieron a inundaciones y deslizamientos de lodo causados por las lluvias torrenciales de César.

Huracán Dolly 

Dolly fue nombrado el 19 de agosto en la zona occidental del Mar Caribe entre Jamaica y Honduras. Dolly se fortaleció e hizo tierra convertido en un huracán mínimo cerca de Chetumal, Quintana Roo el 20 de agosto. Debilitado a una tormenta tropical, Dolly salió a la bahía de Campeche, y recuperó la fuerza del huracán antes de tocar tierra por segunda vez cerca de Tampico, México el 23 de agosto. Los restos de la tormenta continuaron a través de México antes de disiparse sobre el Pacífico el 25.

Catorce personas murieron en México, seis de ellos víctimas de ahogamiento en Veracruz. Cientos de hogares fueron destruidos, y grandes zonas de tierras de cultivo fueron inundadas. Una estimación monetaria de los daños no está disponible.

Huracán Edouard 

Una onda tropical se trasladó fuera de la costa africana formando una depresión tropical a  al sureste de Cabo Verde el 19 de agosto. Esta depresión se trasladó al oeste, y el 22 de agosto se fortaleció en una tormenta tropical. Al día siguiente ya tenía fuerza de huracán. Cuando el huracán Edouard continuó al otro lado del Atlántico, sus vientos aumentaron a , convirtiéndolo en una tormenta de categoría 4 y el más fuerte de la temporada. Seguía siendo un intenso huracán por casi ocho días, algo inusual. Pasó al norte de las Antillas, y el 29 de agosto, comenzó a girar hacia el norte. En este momento, se observaron tres ojos concéntricos, también algo inusual. Ahora, cogió un recorrido hacia el norte, Edouard pasó a mitad de camino entre Cabo Hatteras y Bermudas el 1 de septiembre. La tormenta se acercó a Nantucket, Massachusetts, pero se volvió hacia el este antes de llegar a tierra. Su máxima aproximación fue de  de la isla. El 3 de septiembre, la tormenta se debilitó y se convirtió en extra tropical. Fue absorbido por un sistema más amplio el 7 de septiembre. Edouard fue la más fuerte tormenta de la temporada.

Hubo dos muertes atribuidas a Edouard, ambos por la alta marea. Los daños se limitaron principalmente a los barcos en el sureste de Massachusetts, y ascendió a $4,25 millones (2005 USD).

Huracán Fran 

Fran fue un huracán del tipo Cabo Verde, se formó como una depresión tropical al sureste de Cabo Verde el 23 de agosto. La depresión se trasladó al oeste durante varios días antes de llegar a la fuerza de tormenta tropical el 27 de agosto, mientras se encontraba a  al este de la Antillas Menores. Fran se movió por el norte de las Antillas, y el 4 de septiembre estaba al noreste de las Bahamas y se movía hacia el norte-noroeste como un huracán categoría 3. Fran llegó a tierra cerca de Cabo Fear, Carolina del Norte el 6 de septiembre como una tormenta con vientos de .

Fran se debilitó y se trasladó al interior. Sus restos se trasladaron a los Grandes Lagos, y fueron absorbidos por un frente, el 10 de septiembre.

El huracán Fran fue responsable de 26 muertes, la mayoría por inundaciones tierra adentro. Los daños a la propiedad se estimaron en $3200 millones (1996 dólares).

Tormenta Tropical Gustav 

Una onda tropical salió de África el 24 de agosto, y rápidamente desarrolló una circulación de bajo nivel. Al 26 de agosto se organizó lo suficiente como para ser declarada una depresión tropical al sur de Cabo Verde. Con un canto al norte, el sistema mueve al oeste-suroeste, y las condiciones inicialmente desfavorable para el desarrollo debido a lde salida de Huracán Fran. El 28 de agosto, la depresión comenzó un movimiento para el noroeste, debido a un acercamiento canal. Por la misma época, la influencia de Fran disminuido, permitiendo la depresión a intensificar en la tormenta tropical Gustav. Inicialmente estaba previsto para fortalecer a cerca de la categoría de huracán, Gustav, pero solo alcanzó vientos máximos de 45 mph (75 km/h) desde el principio 29 de agosto. El canal, que antes que causa de la tormenta al noroeste de movimiento, la transición a un nivel superior de corte bajo y el aumento de toda la región. Esto evitó una mayor intensificación, y durante tres días Gustav continuó hacia el noroeste como tormenta tropical mínima. Después de debilitamiento a depresión tropical la tarde del 1 de septiembre de Gustav se disipó el 2 de septiembre sobre el océano Atlántico. No hubo informes de daños o víctimas.

Huracán Hortense 

Hortense alcanzó la condición de tormenta tropical el 7 de septiembre, mientras estaba al este de las Antillas Menores. Se trasladó al oeste por encima de Guadalupe, y, una vez en el mar Caribe, alcanzó fuerza de huracán. Hortense torció al norte, y cruzó el suroeste de Puerto Rico, cerca de Guánica el 10 de septiembre. Luego rozó la costa oriental de la República Dominicana y se dirigió hacia el norte.

Llevó vientos huracanados a las Islas Turcas y Caicos. Continuó fortaleciéndose, y brevemente alcanzó la categoría 4. Su movimiento se aceleró hacia el norte, y se debilitó y se convirtió en extra tropical cerca de Terranova el 15 de septiembre.

Hubo 21 muertos, y otros 21 desaparecidos. Los daños en Puerto Rico se estimaron en $127 millones. Los daños a la propiedad en la República Dominicana fueron graves, pero aislados, y no se dispone de cifras en dólares.

Huracán Isidoro

Tormenta Tropical Josephine 

Una amplia zona de baja presión causada por un frente frío estancado se organizó en una depresión tropical el 4 de octubre en la zona occidental del golfo de México. Josephine se intensifcó enormemente, ya que se aceleró hacia el noroeste, y golpeó la Florida Panhandle el 8 como una tormenta tropical . 

La tormenta tropical Josephine trajo fuertes lluvias en toda la Florida Panhandle, que asciende a un máximo de 8,5 pulgadas en Foley. La tormenta produjo una marejada de hasta 9 pies en el Condado de Levy, y generó 16 tornados, la mayoría de los cuales solo causaron daños menores.  La tormenta también causó grave erosión de las playas de Texas , así como graves inundaciones en las Carolinas. Algunos de esos lugares ya habían sido golpeados por los huracanes Bertha y Fran.  En total, Josephine causado un daño estimado en $130 milloness, y no causó muertes directas en su camino.

Tormenta Tropical Kyle 

Kyle fue una tormenta tropical que se formó al oeste del mar Caribe el 11 de octubre. Se movió en tierra cerca de la frontera entre Guatemala y Honduras como una debilitada depresión tropical. La tormenta tropical Kyle no causó ningún daño.

Huracán Lili 

El huracán Lili fue una fuerte tormenta que tuvo un recorrido al noreste la mayor parte de su existencia. La depresión tropical que se convertiría en Lili se formó al este de la costa de Nicaragua el 14 de octubre, y se trasladó lentamente hacia el noroeste. El 16 de octubre, cuando se encontraba al norte de Honduras, alcanzó fue

Huracán Marco 

Marco se formó al suroeste del mar Caribe entre Jamaica y Honduras el 16 de noviembre. Alcanzó la condición de tormenta tropical el 19 de noviembre, mientras se desplazaba lentamente hacia el sur. A continuación, se dirigió al este y se fortaleció en un huracán el 20 de noviembre. Giró al noreste, y el 23 de noviembre se debilitó rápidamente en una depresión tropical, mientras se encontraba al sureste de Jamaica. La depresión se trasladó hacia el oeste y se volvió a fortalecer en una tormenta tropical, pero un frente frío la disipó el 26 de noviembre, mientras se encontraba al sur de Cuba.

Aunque el huracán Marco nunca llegó a tierra, fue una gran tormenta y causó fuertes lluvias en Centroamérica y La Española. Inundaciones y los deslizamientos de lodo causados por la lluvia fueron responsables de ocho muertes. El daño a la propiedad es desconocido.

Energía Ciclónica Acumulada (ECA) 

La tabla a la derecha muestra la Energía Ciclónica Acumulada (ECA) para cada ciclón tropical formado durante la temporada. El ECA es, a grandes rasgos, una medida de la energía del huracán multiplicado por la longitud del tiempo que existió, así como de huracanes particularmente intensos. Cuanto más tiempo dure y más intenso sea el huracán conllevará una ECA más alta. El valor de ECA solo se calcula para sistemas tropicales de 34 nudos (39 mph, 63 km/h) o más y tormentas tropicales fuertes.

Nombres de las Tormentas 
Los siguientes nombres fueron usados para nombrar las tormentas que se formaron en el Atlántico Norte en el 1996. Es la misma lista usada para la temporada de 1990, excepto por Dolly y Kyle, que sustituyen a Diana y Klaus. Esta lista será usada de nuevo en la temporada de 2002, salvo los nombre retirados. La tormenta Kyle fue nombrada por primera vez en 1996 (el nombre de Dolly había sido usado previamente en las temporadas de  1953, 1954, 1968, y 1974). Los nombres que no han sido usados en esta temporada están marcados con gris.

Nombres retirados 
La Organización Meteorológica Mundial retiró tres nombres en la primavera de 1997: César, Fran, y Hortense. Fueron remplazados en la temporada de 2002 por Cristóbal, Fay, y Hanna.

Véase también 
Temporada de huracanes en el Atlántico
 Temporada de huracanes en el Pacífico de 1996

Referencias

Enlaces externos 

 Monthly Weather Review
 National Hurricane Center 1996 Atlantic hurricane season summary